Юрис (Юрий) Адамович Банковский(с) (), (, пос. , Черниговская область) — 28 января 2003) — латвийский и советский химик, академик АН Латвийской ССР (1982).

Биография 
Родился в пос. Бобровица Черниговской области.

После окончания Латвийского государственного университета (1948) — в Институте неорганической химии АН Латвийской ССР (с 1998 г. — Институт неорганической химии Рижского технического университета): аспирант, младший научный сотрудник, в 1958—1997 зав. лабораторией внутрикомплексных соединений.

Юрий Антонович с 1948 года занимался исследованиями химии комплексных соединений, которые получили практическое применение в методах разделения и определения малых концентраций металлов и неметаллов.

В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1968 г. — докторскую диссертацию на тему «Меркаптохинолины и их взаимодействие с ионами металлов».

Доктор химических наук, профессор, академик Академии наук Латвийской ССР (1982).

С 1997 г. эмеритированный профессор.

Вклад в науку 
Разработал экстракционно-фотометрические и радиохимические методы определения микроколичеств ряда элементов. Предложил методы концентрирования ультрамикроколичеств тяжелых металлов и реагенты для концентрирования микроколичеств ионов. Основоположник химии 8-меркаптохинолина.

Его работы в химии особо чистых веществ имели большое значение для развития атомной энергетики, полупроводниковых приборов, применении редких и редкоземельных элементов в народном хозяйстве. Найденные его лабораторией ценные вещества-комплексообразователи способны очищать металлы от микропримесей.

Автор 750 научных публикаций, 19 авторских патентов.

Награды 
Лауреат Госпремии Латвийской ССР (1967), премии Густава Ванага. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. Заслуженный деятель науки Латвийской ССР.

Литература 
Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmijas akadēmik̦is Juris Bankovskis : biobibliogrāfiskais rāditājs. /составитель Илзе Андерсоне.//Rīga: Zinātne, 1987. — 175 c., на латышском и русском языках.

Примечания

Ссылки 
 Zinātnes Vēstnesis
 Академия Наук Латвийской ССР: 1946—1986. Г. П. Андрушайтис, С. Р. Зариня, «Зинатне», 1986 — Всего страниц: 469
 К 80-летию со дня рождения академика Ю. А. Банковского (22.12.1927-28.01.2003) Журнал неорганической химии, 2007, том 52, № 12, с. 2111—2112
 http://naukarus.com/k-80-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-akademika-yu-a-bankovskogo-22-12-1927-28-01-2003
 Банковский Юр. Адам. Хим. Р. 1927 К 60-л. //ИАН ЛатвССР. Сер. хим. — 1 98' — No 6. — С. 753—754.
 В. А. Волков. Выдающиеся химики мира. — Москва, Высшая школа, 1991

Химики Латвии
Химики СССР
Доктора химических наук
Академики АН Латвийской ССР
Кавалеры ордена Красного Знамени
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели СССР
Изобретатели Латвии
Учёные Латвии
Академия наук Латвии